Darren Walsh kan henvise til:
 Darren Walsh (instruktør), britisk instruktør og animator
 Darren Walsh (tennisspiller) (født 1989), britisk tennisspiller